Список синглов № 1 в чарте Middle-Road Singles (ныне — Adult Contemporary) в 1962 году по версии журнала Billboard включает в себя самые популярные песни жанра мидл-роуд (варьете). В 1962 году 15 различных песен возглавили чарт. До 27 октября чарт назывался Easy Listening, после чего был переименован в Middle-Road Singles.

Рэй Чарльз был единственным артистом с более чем одним номером один в 1962 году. Он достиг вершины с двумя треками из своего новаторского альбома Modern Sounds in Country and Western Music. «I Can’t Stop Loving You» и «You Don’t Know Me» провели в общей сложности восемь недель на первом месте, больше чем у любого другого артиста. «I Can’t Stop Loving You» также возглавил чарты Hot R&B Sides и Hot 100.

Самым долго прерываемым синглом на вершине в 1962 году стал «Stranger on the Shore» Акера Билка — 7 последовательных недель. Также он достиг номера один в чарте Hot 100 и стал первым британцем, сделавшим это.

Список синглов № 1

См. также 
 1962 год в музыке
 Список синглов № 1 в США в 1962 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 


Чарты Billboard 1962 года
1962
Списки хитов № 1 1962 года